Le terme Route 157 peut désigner plusieurs routes :

 Route 157 au Québec, Canada
 Illinois Route 157, dans l’Illinois, États-Unis 
 Nevada State Route 157, au Nevada, États-Unis
 Route nationale 157 en France